Freiwald heißen folgende geographischen Objekte: 

 ein Waldgebiet im Mühlviertel und Waldviertel, der österreichische Anteil am Gratzener Bergland
 Freiwald (Mittelsachsen), Wald bei Brand-Erbisdorf im Landkreis Mittelsachsen

Freiwald ist der Familienname folgender Personen:
 André Freiwald (* 1961), deutscher Geologe und Paläontologe
 Curt Freiwald (* 1902 – nach 1943), deutscher Schriftsteller, Dramaturg und Kulturfunktionär
 Friedrich Freiwald (1911–1974), deutscher Jurist und Politiker
 Jindřich Freiwald (1890–1945), tschechischer Architekt
 Jürgen Freiwald (* 1940), deutscher Volleyballspieler
 Kurt Freiwald (1906–1975), deutscher Flottillenadmiral
 Ludwig Freiwald (1898–??), deutscher Schriftsteller und Propagandist
 Markus Freiwald (* 1971), deutscher Schlagzeuger
 Neill Freiwald (* 1990), deutscher Rockmusiker und Musikproduzent

 Winrich Freiwald, deutsch-amerikanischer Neurowissenschaftler

Siehe auch:
 Freiwald und Weinsberger Wald, Raumeinheit in Oberösterreich
 Freiwalde
 Freiwald (Schiff), Dampfbarkasse der Neuguinea-Kompagnie